

Patronyme 
L'origine du patronyme diffère selon le pays. En Algérie et en Tunisie, ce patronyme est souvent porté par les familles juives avec des variations (Khalifa, Kalifa, Klifa, Khelifi, Khelif).

 Amr Khaled Khalifa (1992-), joueur de squash égyptien ;
  ;
 Ibrahim Khalifa (?-), karatéka égyptien ;
 Mia Khalifa (1993-), actrice pornographique américano-libanaise;
 M'hamed El Khalifa (1939-), homme politique marocain ;
 Omer Khalifa (1956-), athlète soudanais, spécialiste des courses de demi-fond ;
 Ousha bint Khalifa (1920-2018), poétesse émiratie ;
 Rafik Khalifa (1966-), homme d'affaires algérien ;
 Rashad Khalifa (1935-1990), imam américain ;
 Ridha Ben Haj Khalifa (?-2019), auteur-compositeur-interprète et producteur tunisien ;
 Saber Khalifa (1986-), footballeur tunisien ;
 Sahar Khalifa (1942-), femme de lettres palestinienne ;
 Wiz Khalifa (1987-), rappeur américain.

Prénom

Personnalité désignée par ce prénom 
 Khalifa, un mansa du  de l'empire du Mali mentionné par le savant arabe médiéval Ibn Khaldoun

Toponyme 

 Khalifa, mansa du  de l’empire du Mali ;
 .

Autre 
 Khalifa, un album de Wiz Khalifa (2016)

Voir aussi 
 Burj Khalifa, un gratte-ciel de Dubaï
 Khalifa Airways, une ancienne compagnie aérienne algérienne
 Califat ou khalifat, le territoire et la population musulmane qui y vit, reconnaissant l'autorité d'un calife

Homonymie de patronyme